Николай Леонардович Гуторович — советский и российский оперный тенор, Заслуженный артист РСФСР.

Биография 
Н. Л. Гуторович родился 14 февраля 1937 года в г. Киев (УССР). Отец — инженер, мама — преподаватель фортепиано.

Во время ВОВ, в 1941 году семья вынужденно переехала жить в г. Ижевск. Там Н. Гуторович окончил среднюю школу и машиностроительный Институт.
С детства любил петь. Обладал музыкальным слухом. Первым учителем музыки была мама.

В 1966 году окончил Московскую консерваторию (класс В. Г. Шушлина).

С 1965 года начал работать в Московском музыкальном театре им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко.

В 1968 году вступает в брак. Жена, артистка театра — Захаренко, Лидия Константиновна .

Н. Л. Гуторович постоянно вёл активную концертную деятельность, выступал с лучшими оркестрами страны и выдающимися дирижёрам и, такими как:  Кондрашин, Кирилл Петрович , Рождественский, Геннадий ,  Баршай, Рудольф, Китаенко , Силантьев, Федосеев .

Гастролировал в ФРГ, Швейцарии, Японии, Австрии, Польше, Югославии.

Звания и премии 
 Заслуженный артист РСФСР(1979)
 Лауреат премии Фонда И. Архиповой.
 Дипломант III Всесоюзного конкурса вокалистов им. Глинки (1964).
 Диплом Министерства культуры СССР за
лучшее исполнение партий Водемона и Безрукого солдата («Виринея» С. М. Слонимского).

Московский музыкальный театр им. К. Станиславского и В. Немировича — Данченко 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ РОЛИ

Ленский и Трике («Евгений Онегин» П. И. Чайковского),

Водемон («Иоланта» П. И. Чайковского),

Антонио и Дон Хером («Обручение в монастыре» С. С. Прокофьева),

Принц («Любовь к трем апельсинам» С. С. Прокофьева),

Граф Альмавива («Севильский цирюльник» Дж. Россини),

Рудольф («Богема» Дж. Пуччини),

де Грие («Манон» Ж. Массне),

Парис («Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха),

Беппо («Паяцы» Р. Леонкавалло),

Родериго («Отелло» Дж. Верди),

Чекалинский («Пиковая дама» П. И. Чайковского),

Риккардо («Эрнани» Дж. Верди).

Аудиозаписи 
Пластинки советского периода:

1."Народня хоровая капелла Дворца культуры им. С. Горбунов.

Рус. нар. песня" Однозвучно гремит колокольчик". Фирма Мелодия. Д29073-4.

2."Вокальные сочинения молодых композиторов Москвы". Фирма" Мелодия", 1982.

В. Дяченко" Дорожные элегии"(5 песен).

3."Поэзия Н. Некрасова в музыке". Фирма «Мелодия».

С Танеев «Бьётся сердце беспокойное».

4."Вивея Громова". Фирма «Мелодия»,1967 г.
 
П. И. Чайковский" Дуэт Иоланты и Водемона" из оперы" Иоланта".

5.И.Стравинский «Мавра».
Фирма"Мелрдия".

Роль Гусара.

6."Старинные романсы". Фирма" Мелодия", 1989 г.

Поют романсы Л.Захаренко и Н. Гуторович. Партия гитары — А. Мартынов.

7.Д. Кабалевский ‎- Кола Брюньон — Опера в трех действиях. Фирма «Мелодия» 33СМ-04245-50.
Партия Тенора.

8.Глинка М. И. «Романсы и песни».
Романсы «Скажи, зачем» и « Только узнал я тебя».

9. С. СЛОНИМСКИЙ (1932) «Виринея», опера в 3 д. — К. Абдуллаев.

Роль — Безрукий солдат.

10. МУЗЫКА ФЕСТИВАЛЕЙ «ЛЕНИНГРАДСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА».

С. СЛОНИМСКИЙ (1932): «Виринея», фрагменты из 1 д. оперы: Вступление; Набат, Сходка, Ария Виринеи; Письмо-романс Аксиньи, Антракт «Трепак». Виринея — Н. Авдошина (сопрано), Макеиха — Т. Янко (меццо-сопрано), Аксинья — А. Фатькина (сопрано), Безрукий солдат — И. Гуторович (тенор), солисты, хор и орк. Московского гос. академ. музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко / К. Абдуллаев.

11. Григорий ФРИД (1915).

2 сторона. «Поэзия», вокально-инструментальный цикл на стихи Ф. Гарсиа Лорки.

Л. Белобрагина (сопрано), Н. Гуторович (тенор), М. Мунтян (ф-но), В. Тупикин (кларнет), B. Симон (виолончель), Э. Галоян (ударные), дирижёр М. Юровский.

Примечания 

Сайт Н. Л. Гуторовича находится на разработке.
 
Персоналии:Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
Теноры СССР

Ссылки 
Есть видео на канале YouTube.

Есть страницы в соцсетях(ВК, Фейсбук).

Вокально — энциклопедический словарь:

https://search.rsl.ru/ru/search#q=%D0%93%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Дискография:
https://records.su/tag/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9

https://www.discogs.com/ru/artist/4610696-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%93%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Статья — М. Черкашина «Три вечера весны» (об опере Р. Щедрина «Не только любовь»):

https://mus.academy/storage/magazine/articles/pdfs/compressed/drAKfYtTTUFirhqZy9aFQrl2PR9PcFeJ293PMtVI.pdf.

Стипендия им. Н. Л. Гуторовича:
http://uovr.istu.ru/main/doc-12.html